Drugie zawody Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w rosyjskim Niżnym Tagile. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała Francuzka Julia Clair. W pierwszym z konkursów indywidualnych rozegranych 12 grudnia zwyciężyła Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz, przed Japonką Sarą Takanashi oraz Evą Pinkelnig. Dzień później odbył się drugi konkurs indywidualny. Tuż przed nim rozegrano kwalifikacje, w których ponownie najlepszą okazała się Julia Clair. Drugi konkurs indywidualny wygrała Sara Takanashi, która umocniła się swą pozycję liderki klasyfikacji generalnej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Niżnym Tagile był Jewgienij Waszurin, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Geir Steinar Loeng, a jego asystentem – Sašo Komovec.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Niżnym Tagile

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Niżny Tagił
Puchar Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile
2015 w Rosji